Die folgende Liste führt alle Premierminister von Belgien auf. Der genaue Titel lautete von 1830 bis 1918 Chef du Cabinet, erst seit 1918 lautet die offizielle Bezeichnung Premierminister.

Zeitleiste (ab 1918)

Weblinks 
 Belgische Premierminister

Siehe auch 

 Liste der belgischen Regierungen
 Geschichte Belgiens

!
Premierminister
Belgien